Paraplotosus är ett släkte av fiskar. Paraplotosus ingår i familjen Plotosidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Malartade fiskar
Paraplotosus